Oneonta ist der Name mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten:

 Oneonta (Alabama)
 Oneonta (Kansas)
 Oneonta (Kentucky)
 Oneonta (New York)